«Изюминка» — американский кинофильм с Салли Филд и Томом Хэнксом в главных ролях.

Сюжет 
Лайла Крыцик — домохозяйка, у неё трое детей. Она всю жизнь мечтала о карьере артистки разговорного жанра. Ей удаётся познакомиться со Стивеном Гольдом. Стивен — известный артист, работающий в популярном нью-йоркском комедийном клубе. Он даёт Лайле несколько уроков, опекает её и помогает ей освоить все тонкости этой профессии. Муж Лайлы скептически относится к увлечению жены, а она через некоторое время затмевает своего учителя.

В ролях 
 Салли Филд — Лайла Крыцик
 Том Хэнкс — Стив Гольден
 Джон Гудмен — Джон Крыцик
 Пол Мазурски — Арнольд
 Марк Райделл — Ромео
 Ким Грайст — Маделин Ури
 Пэм Мэттесон — Утика Блэйк

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года
Фильмы США 1988 года